Mortiers ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Mortiers (Aisne)
 Mortiers (Charente-Maritime)

Siehe auch:
 Mortier